Полянские Выселки — название населённых пунктов:

Россия 
 Полянские Выселки — посёлок в Скопинском районе Рязанской области.
 Полянские Выселки — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.